Patrick Fabio Maxime Kisnorbo (Melbourne, 24 de março de 1981) é um futebolista australiano que atua no Melbourne City FC.

Carreira 
Começou a carreira atuando em clubes de pequeno porte de seu país até se mudar para a Escócia, em 2003, quando jogou pelo Hearts. Teve boa passagem pelo Leicester City de 2005 a 2009, quando passou a militar no Leeds United.

Representou a Seleção Australiana de Futebol, na Copa da Ásia de 2007.

Ligações Externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Austrália
Futebolistas do Leicester City F.C.
Naturais de Melbourne
Futebolistas do Heart of Midlothian Football Club
Futebolistas do Leeds United F.C.
Futebolistas do Melbourne City Football Club
Jogadores da Seleção Australiana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2007